Girolles (Loiret)
Girolles (Yonne)
Girolle is ook de Franse benaming voor cantharel, hanekam of dooierzwam